Władysław Tomasz Ostrowski (1790–1869) – marszałek Sejmu Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego
 Władysław Ostrowski (1878–1942) – polski artysta malarz
 Władysław Ostrowski (1897–1949) – polski chirurg
 Władysław Ostrowski (ur. 1914, zm. ?) – polski malarz pokojowy, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, kapo z Bergen-Belsen
 Władysław Ostrowski (1883–?) – polski urzędnik kolejowy, działacz społeczny, poseł